Jenny Nowak (ur. 20 sierpnia 2002) – niemiecka skoczkini narciarska i kombinatorka norweska. Srebrna medalistka mistrzostw świata, trzykrotna medalistka mistrzostw świata juniorów oraz brązowa medalistka zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży w kombinacji norweskiej. Srebrna medalistka mistrzostw świata juniorów w konkursie drużynowym skoków narciarskich (2019).

Kariera

Kombinacja norweska 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 29 sierpnia 2014 roku w Oberstdorfie, gdzie w zawodach dzieci rozgrywanych metodą Gundersena zajęła 11. miejsce. W styczniu 2018 roku zwyciężyła w testowych zawodach podczas mistrzostw świata juniorów w Kandersteg. W zawodach Pucharu Kontynentalnego zadebiutowała 20 stycznia 2018 roku w Renie, startując w pierwszych w historii zawodach tego cyklu dla kobiet. Rywalizację ukończyła na trzeciej pozycji, plasując się za Rosjanką Stiefaniją Nadymową i Ayane Miyazaki z Japonii. W kolejnych trzech zawodach zajmowała ponownie trzecie, czwarte oraz drugie miejsce. W efekcie w klasyfikacji generalnej sezonu 2017/2018 zajęła trzecie miejsce.

W sierpniu 2018 zajęła 3. pozycję w obu konkursach Letniego Grand Prix, plasując się na tej samej lokacie także w klasyfikacji generalnej cyklu.

Skoki narciarskie 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS w skokach narciarskich zadebiutowała w sierpniu 2015. Kilkukrotnie stawała na podium konkursów Alpen Cupu. W FIS Cupie zadebiutowała 10 lutego 2018 w Rastbüchl, od razu stając na podium (2. pozycja). W Pucharze Kontynentalnym po raz pierwszy wystąpiła we wrześniu 2018, w ramach letniej edycji tego cyklu – w Oslo była 17. i 26.

Osiągnięcia

Kombinacja norweska

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Zimowe igrzyska olimpijskie młodzieży

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych

Miejsca na podium w zawodach drużynowych

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Grand Prix

Alpen Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Alpen Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieckie skoczkinie narciarskie
Niemieccy kombinatorzy norwescy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2023
Urodzeni w 2002